Шулаки — название нескольких населённых пунктов:
 Шулаки — деревня в Нагорском районе Кировской области (Мулинское сельское поселение).
 Шулаки — деревня в Нагорском районе Кировской области (Чеглаковское сельское поселение).
 Шулаки — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.